Сборная Китая по биатлону — представляет Китай на международных турнирах по биатлону.

Наибольших успехов добивается благодаря женской команде.

Олимпийские игры 
Спортсмены сборной Китая никогда не становились призёрами Олимпийских игр. Наилучшим результатом является 5 место Юй Шумэй в спринте на играх в 1998 году. Тогда же был показан лучший результат в эстафете — 7 место. Лучшим результатом мужской команды является 17 место Чжана Чэнъе в спринте, на играх в Турине. Мужская команда в эстафетах ни разу не принимала участия.

Чемпионаты мира 
На счету сборной Китая 3 медали чемпионатов мира, все являются серебряными и завоёваны женской командой в первой половине 2000-х годов.

Первая медаль была завоёвана в 2000 году, Юй Шумэй выиграла серебряную медаль в индивидуальной гонке. В 2005 году, Сунь Жибо и Лю Сяньин стали вторыми в индивидуальной гонке и преследовании соответственно.

См. также 
 Призёры чемпионатов мира по биатлону (мужчины)
 Призёры чемпионатов мира по биатлону (женщины)
 Призёры Олимпийских игр по биатлону (мужчины)
 Призёры Олимпийских игр по биатлону (женщины)

Китай
Биатлон
Биатлон в Китае